Błażej Telichowski (ur. 6 czerwca 1984 w Nowym Tomyślu) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy w polskim klubie KKS Wiara Lecha Poznań.

Kariera klubowa 
Telichowski swoją piłkarską karierę rozpoczynał Polonii Nowy Tomyśl. W 2002 roku przeniósł się do Lecha Poznań, gdzie zadebiutował w polskiej ekstraklasie 26 października 2002 w meczu z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. Od 2006 roku zawodnik Dyskobolii. Następnie w wyniku fuzji klubów stał się piłkarzem Polonii Warszawa. Później występował w takich klubach jak Arka Gdynia (na wypożyczeniu), Polonia Bytom, Zagłębie Lubin czy Górnik Zabrze. 22 stycznia 2013 podpisał kontrakt z Podbeskidziem. 10 czerwca 2014 związał się dwuletnią umową z GKS Bełchatów. Od kwietnia 2015 pełnił funkcję kapitana drużyny GKS, w tej roli zadebiutował w rozegranym 4 kwietnia 2015 meczu z Lechem Poznań. W latach 2015–2017 był zawodnikiem Miedzi Legnica. 16 marca 2017 podpisał kontrakt z Tarnovią Tarnowo Podgórne. 13 lutego 2021 został wypożyczony do Kibolskiego Klubu Sportowego Wiara Lecha Poznań z V ligi, umowa do 30 czerwca 2021.

Statystyki

Klubowe 
Aktualne na 23 czerwca 2019:

Sukcesy 
 Puchar Polski: 2003/2004, 2006/2007
 Puchar Ekstraklasy: 2006/2007, 2007/2008
 Superpuchar Polski: 2004
 Występy w Pucharze UEFA i Intertoto
 Występy w reprezentacjach U-16, U-17, U-18, U-19, U-21 w latach 2001–2008
 Kapitan młodzieżowej reprezentacji U-21: 2006

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski
Piłkarze Polonii Warszawa
Piłkarze Arki Gdynia
Piłkarze Polonii Bytom
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze Górnika Zabrze
Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
Piłkarze GKS Bełchatów
Piłkarze Miedzi Legnica
Ludzie urodzeni w Nowym Tomyślu
Urodzeni w 1984